Zum ersten Mal wurden Deutsche Jugendhallenmeisterschaften 1969 ausgetragen, ein Jahr später die zweiten. Diese beiden Veranstaltungen waren noch eintägige Sonntagsveranstaltungen. Ab 1971 sind es zweitägige Wochenendveranstaltungen.

Startberechtigt sind Teilnehmer im Alter von 18 und 19 Jahren (kurz: U20). Die teilnahmeberechtigten Geburtsjahrgänge werden vor jeder Veranstaltung in der Ausschreibung bekanntgegeben.

Veranstalter ist heutzutage der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV). Ausrichter sind jeweils der der Austragungsstätte zugehörige Landesverband und ein Sportverein am Veranstaltungsort.

Die deutschen Winterwurf-Meisterschaften der 16-/17-jährigen Jugendlichen starteten 1993 und finden im Freien statt. Zunächst wurden sie eigenständig ausgetragen, dann zeitweise parallel mit den Jugend-Hallenmeisterschaften, und seit 2003 finden sie kontinuierlich zeit- und ortsgleich mit den U20-Hallenmeisterschaften statt.

Deutsche Jugendhallenmeisterschaften und Winterwurf

Weblinks 
  
 Austragungsorte der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften seit 1946, auf: leichtathletik.de, zuletzt abgerufen 16. Februar 2020, Termine werden kontinuierlich fortgeschrieben

Fußnoten 

 
Leichtathletik in der Jugend